Ра́шид аль-Ганну́ши (род. 22 июня 1941, Хама, Тунис) () — лидер тунисской партии Возрождения.

Биография 
Родился в Тунисе 22 июня 1941 года. Учился сначала на родине, затем в других странах, в частности, во Франции в Сорбонне, в 1969 году вернулся в Тунис.

В 1979 году организовал движение, которое позднее — в 1988 году — получило название Движение возрождения.

В 1991 году вынужден был покинуть страну. С 1991 года по 2011 год жил в Великобритании. В конце января 2011 года после произошедшей в Тунисе революции вновь вернулся на родину.

13 ноября 2019 года избран председателем Собрания народных представителей.

Примечания 

Политики XX века
Политики XXI века
Председатели Собрания народных представителей Туниса